Тургон Мудри () је измишљени лик из легендаријума Џ. Р. Р. Толкина. Први пут се помиње у „Силмарилиону“.

Опште црте 
Тургон је вилењачки краљ Нолдора, други син Финголфинов, брат Фингона, Аределе и Аргона, као и владар скривеног града Гондолина. Тургон је синдарински облик његовог имена Турукано (), што вероватно значи „смели господар/вођа“.

Биографија 
Иако је Тургон првобитно био против одласка Нолдора из Амана, он је на крају ипак пошао на пут. Пошто су Феанор и његови синови отпловили, узевши све бродове, он је повео свој народ кроз опасни Хелкараксе са својим оцем Финголфином. Његова жена Еленве је страдала у преласку. По доласку у Белеријанд, Тургон је основао Винјамар у Неврасту, одакле је владао својим народом, који су чинили и избегли Нолдори и домицилни Синдари.

Док је путовао са својим рођаком Финродом дуж Сириона, Улмо их је обојицу успавао и у сну сваком показао по скривено место на коме би могли да буду безбедни од Морготове моћи. Наредне године Улмо се лично појавио пред Тургоном и објаснио му како да нађе скривену долину Тумладен у Ехоријатима, „окружујућим планинама“, у коју се Тургон касније преселио напуштајући Невраст пошто је Гондолин био саграђен, повевши са собом трећину првобитних Финголфинових пратиоца, као и многе од Синдара. Нестанак толиког броја њихове сабраће је навео многе Вилењаке да трагају за Тургоновим „Скривеним Краљевством“.

Тургон је са својим народом остао изолован у Гондолине за многе године. Имао је и једну ћерку, Идрилу Среброногу, која се касније удала за Туора, када је човек пронашао скривени улаз уз помоћ Улмоа. Туоров долазак одавно био предсказан од стране Улмоа, који је Тургона саветовао да остави свој оклоп и штит у Неврасту како би касније препознао будућег гласника, за кога се испоставило да је Туор. Туорова упозорења на пропаст и пад Гондолина је Тургон на крају ипак одбио, зато што се поуздавао у скривеност свог краљевства, као и у обазривост својих савезника, Торондорових Орлова, који су спречавали све Морготове шпијуне да га нађу.

Тургон је први пут извео своју војску из скривености током Битке небројених суза, у којој се срео са својим братом Фингоном на бојном пољу. У тренуцима када је пропаст битке била предвидљива, захваљујући жртви Људи Дор-ломина, Тургон је сакупио своју преосталу војску и тајно се вратио у Гондолин. Након Фингонове смрти, Тургон је, иако скривен, сматран за Узвишеног краља Нолдора.

Када је положај Гондолина Морготу открио Тургонов сестрић Маиглин, због своје жудње за Идрилом, град је био уништен и Тургон је погинуо у одбрани града.

Референце 

Силмарилион
Вилењаци Средње земље

pl:Lista Calaquendich#Turgon